Templerkirche oder Templerkapelle ist der Name folgender Bauwerke in

Deutschland:
 Templerkapelle (Mücheln), gotische Kapelle in Mücheln bei Wettin im Saalkreis
 Templerkapelle bei Fürfeld, siehe Hof Iben

Frankreich:
 Templerkapelle (Laon)
 Templerkapelle (Metz)
 Temple (Paris)
 Templerkirche Comps-sur-Artuby, siehe Comps-sur-Artuby#Sehenswürdigkeiten

Großbritannien:
 Temple Church, London
 Temple Church (Bristol)

Kroatien:
 Templerkirche (Martin)

Zypern:
 Templerkirche (Nikosia)